Le tournoi de tennis d'Hilversum est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1969 se dispute du  au .

Kerry Melville remporte le simple dames. En finale, elle bat Karen Krantzcke.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Karen Krantzcke et Kerry Melville.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Hilversum

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1969
Hilversum
1969 aux Pays-Bas
Sport en juillet 1969
Tennis en août 1969